OSO puede referirse a:

Zoología
 Animal perteneciente a las distintas especies de la familia de los úrsidos, que incluyen entre otras al oso pardo, al oso polar, al oso panda o panda gigante y al oso frontino u oso de anteojos (única especie sudamericana existente en la actualidad).
 Los osos hormigueros, las distintas especies de la familia Myrmecophagidae, sin relación alguna con los anteriores.
 Los osos de agua, pequeños invertebrados de escasos milímetros de longitud del filo Tardigrada.

Geografía
 El Oso, municipio de la provincia de Ávila (España).
 Playa El Oso, una playa en Asturias, España.
 Oso, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Washington.
 OSO, siglas de oestesuroeste, uno de los ocho rumbos colaterales de la rosa de los vientos.

Artes
 "El oso" ("The Bear"), película estadounidense de 1984 sobre Paul Bryant, entrenador de fútbol americano apodado Bear (Oso).
 "El oso" ("L'Ours"), película franco-estadounidense de 1988 sobre un grizzly (oso pardo americano).
 El oso, una obra de teatro de Chejov.
 El oso Yogui, personaje ficticio de dibujos animados.
 El oso, una conocida canción de 1970 del pionero de rock argentino Mauricio Moris Birabent.

Personas
 El Oso (en inglés The Bear), apodo del general retirado del ejército estadounidense H. Norman Schwarzkopf.
 En el argot gay, un oso es un hombre de cuerpo fornido y con abundante vello facial y corporal.

Deportes

 Chicago Bears, equipo de fútbol americano de Estados Unidos
 Hershey Bears, equipo de hockey sobre hielo.
 Osos Doosan, equipo de béisbol de Corea del Sur.
 Brown Bears, equipo universitario de Estados Unidos.
 Baylor Bears, equipo universitario de Estados Unidos.
 California Golden Bears, equipo universitario de Estados Unidos.
 Central Arkansas Bears, equipo universitario de Estados Unidos.
 Missouri State Bears, equipo universitario de Estados Unidos.

Otros
 El juego del oso es un juego infantil de lápiz y papel en que el objetivo es escribir la palabra OSO.